Старый Чирчим — село в Камешкирском районе Пензенской области России. Входит в состав Новошаткинского сельсовета.

География 
Находится в верховьях реки Чирчим в 36 км от районного центра села Русский Камешкир.

История 
Село основано не позднее 1715 года на земле, отказанной в 1700 году бригадиру В. П. Шереметеву, князю А. В. Долгорукову, П. В. Собакину, И. П. Леонтьеву и другим помещикам. До 1781 входило в Узинский стан Пензенского уезда, затем до 1928 — волостной центр Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В середине 19 века — базарное село, одна его часть заселена государственными, другая — помещичьими крестьянами. В 1872 году открылась земская школа. В 1877 имелись 8 лавок, водяная мельница, базар, церковь, школа, 2 постоялых двора. В начале XX века действовали 3 мельницы с нефтяными и водяными, а также комбинированным двигателями. Крестьяне занимались промыслами (распиловка леса, в том числе в Заволжье; батрачество, поденщина).

С 1928 года село являлось центром сельсовета Камешкирского района Кузнецкого округа Средне-Волжской области (с 1939 года — в составе Пензенской области). В годы коллективизации в селе было создано 5 колхозов, после объединения которых создан колхоз имени Булганина, а затем на его базе - «Родина». В 1936 г. открылась машинно-тракторная станция. Около 400 жителей села погибли в годы Великой Отечественной войны. Законом Пензенской области от 22.12.2010 г. Старочирчимский сельсовет был упразднен, село вошло в состав Новошаткинского сельсовета.

Население

Инфраструктура 
1990-е годы в селе правление ОАО ″Родина″ (на базе бывшего одноименного колхоза), машинно-тракторная мастерская, 4 молочно-товарных фермы, 6 тракторно-полеводческих бригад. Зерновое хозяйство, мясо-молочное производство, дом культуры, участковая больница, средняя школа, библиотека, общественный историко-краеведческий музей. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Дом культуры (в 2003 началась реконструкция).

Известные люди 
Родина Героя Советского Союза, лейтенанта, комсорга стрелкового батальона Александра Федоровича Лёвина (род. в 1922 г.), отличившего в боях за Днепр; героя войны, офицера-артиллериста Ивана Павловича Деркина, награжденного орденами Ленина, двумя – Красного Знамени, а также орденами Отечественной войны и Красной Звезды, погибшего при штурме Берлина.

Литература 
 Бердников В. Наше село прежде и теперь. — «Путь Ленина», 1972, 11 ноября.
 Бердников В. П. Старый Чирчим / Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001, с. 583.
 Харлова Л. Молодость села. — «Пензенская правда», 1972, 6 октября.

Примечания 

Населённые пункты Камешкирского района